Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 30. Juni und 1. Juli 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Stabhochspringer mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Europameister wurde der französische Titelverteidiger, Weltmeister von 2009 und WM-Dritte von 2011 Renaud Lavillenie. Rang zwei belegte Björn Otto. Dritter wurde Raphael Holzdeppe.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprang der französische Europameister Renaud Lavillenie im Finale mit 5,97 m, womit er drei Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihm siebzehn Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
30. Juni 2012, 13:15 Uhr

28 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,60 m. Niemand ging diese Höhe an, nachdem klar war, dass 5,55 m für die Finalteilnahme auf jeden Fall ausreichen würden. Um im Finale dabei zu sein, mussten 5,30 m im ersten Sprung ohne früheren Fehlversuch genommen werden. So qualifizierten sich dreizehn Stabhochspringer für das Finale (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
1. Juli 2012, 16:15 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 26. Februar 2023
 Men Pole Vault Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Men Pole Vault, S. 686, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 26. Februar 2023

Videolink 
 Helsinki 2012 Pole Vault Final Full Contest, youtube.com (französisch), abgerufen am 26. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung Manner